Пара Йонас Бьоркман / Максим Мирный защитили свой прошлогодний титул.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
 ''' Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Титул)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли ''(Второй раунд)

<li>  Фабрис Санторо /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
<li>  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Полуфинал)
<li>  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Полуфинал)
<li>  Симон Аспелин /  Тодд Перри (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира  

Cincinnati Masters 2006